Roy steht für:

 Roy (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Roy (Vorname), Vorname
 (14533) Roy, Asteroid des Hauptgürtels
 Flughafen Río Mayo (IATA-Flughafencode), argentinischer Flughafen

Roy ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten
 Roy (Arkansas)
 Roy (Colorado)
 Roy (Florida)
 Roy (Idaho)
 Roy (Louisiana)
 Roy (Mississippi)
 Roy (Missouri)
 Roy (Montana)
 Roy (New Mexico)
 Roy (Tennessee)
 Roy (Texas)
 Roy (Utah)
 Roy (Washington)
 Roy Lake im Clearwater und im Mahnomen County, Minnesota
 Roy Summit, Idaho

Sonstige:
 Roy (Marche-en-Famenne), Stadtteil von Marche-en-Famenne, Provinz Luxemburg, Belgien
 Roy, Stadtteil von Karviná, Tschechien

Siehe auch:
 Glen Roy, schottisches Tal, durch das der Fluss Roy fließt
 Le Roy
 Mount Roy
 Tatort: Der treue Roy, deutscher Fernsehfilm von Gregor Schnitzler (2016)
 Roi
 Rooy
 Rooij